El término vecindad puede referirse:

 a una vecindad, una unidad habitacional;
 a una vecindad, en teoría de grafos;
 a la condición de vecino; 
 al entorno, en topología.

Enlaces externos